Разномойка — село в Тюльганском районе Оренбургской области, административный центр Разномойского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 22 километров по прямой на северо-запад от районного центра поселка  Тюльган.

История
Село основано в 1870-е годы переселенцами из центральных губерний России.  Название связано с бродом через местную речку Таналык.

Население
Население составляло 703 человека в 2002 году (русские 74%), 551 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района